Cymoriza är ett släkte av fjärilar. Cymoriza ingår i familjen Crambidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Cymoriza

en:Cymoriza